Кастеле може да се односи на:

 Кастеле (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Кастеле (Воклиз), насељено место у Француској, у департману Воклиз
 Кастеле (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Кастеле ле Сос, насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи